

Anno 
 1953 – (MCMLIII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1953 a.C.

Matematica 
 1953 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1953 Rupertwildt – asteroide della fascia principale del sistema solare.